Тамара Григорьевна Ло́бова () — советский кинооператор. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1969). Лауреат Сталинской премии второй степени (1951). Член ВКП(б) с 1940 года.

Биография 
Т. Г. Лобова родилась а в городе Погар (ныне пгт в Брянской области).

В 1931 году окончила операторский факультет Ленинградского кинофототехникума, в 1952 году — ВГИК. В 1934—1941 и 1943—1951 годах — на киностудии «Мосфильм», в 1941—1943 годах — на Тбилисской киностудии. Работала с В. И. Пудовкиным. С 1946 года преподаёт во ВГИКе, с 1961 — доцент кафедры операторского мастерства. Среди учеников В. К. Дербенёв, Ф. Б. Добронравов, М. М. Пилихина.

Муж — А. Д. Головня.

Т. Г. Лобова умерла 15 ноября 2007 года. Похоронена на , рядом с мужем.

Фильмография 

  — Самый грязный (к/м)
  — Без ошибки
  — Руслан и Людмила (с Н. С. Ренковым, А. Приезжевым, П. Маланичевым)
  — Минин и Пожарский
  — Свадьба (с Ю. И. Екельчиком)
  — Стрекоза
  — Сердце не прощает

совместно с А. Д. Головнёй
  — Минин и Пожарский
  — Суворов
  — Боевой киносборник № 6 (киноновелла «Пир в Жирмунке»)
  — Неуловимый Ян
  — Адмирал Нахимов
  — Жуковский

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1951) — за съёмки фильма «Жуковский» (1950)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1969)

Сочинения 
 Головня А. Д. Мастерство кинооператора. — М., 1965.

Примечания

Источники 
 Кино: Энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1987.

Ссылки 
 Лобова Тамара Григорьевна // persons-info.com

Выпускники ВГИКа
Преподаватели ВГИК
Персоналии:Мосфильм
Члены Союза кинематографистов СССР
Члены КПСС
Социалистический реализм
Женщины-кинооператоры